Rapidez
Corredeira

Veja também
Lento

Desambiguação